Colburn Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Colburn Hill (Connecticut)	
 Colburn Hill (New Hampshire)	
 Colburn Hill (Washington)	

Siehe auch:
 Coburn Hill